Спасоглини́щевский переу́лок — название двух переулков в Москве:
 Большой Спасоглинищевский переулок
 Малый Спасоглинищевский переулок

См. также 
 Глинищевский переулок